Карачаров (Карачарова) — русская фамилия.

 Карачаров, Александр Иванович (1893—1970) — сотрудник НКВД, депутат Верховного Совета CCСР I созыва.
 Карачаров, Валериан Иванович (1791—1814) — герой Отечественной войны 1812 года.
 Карачаров, Иван Николаевич (1903—1943) — Герой Советского Союза.

 Карачарова, Светлана Владимировна (род. 1978) — российская журналистка.

См. также 
 Карачарово
 Карачарсков